Seebezirk ist der Name folgender Bezirke in der Schweiz:

 Seebezirk (Freiburg) (französisch District du Lac), Bezirk im Kanton Freiburg
 Seebezirk (St. Gallen), ehemaliger Bezirk (heute Teil vom Wahlkreis See-Gaster) im Kanton St. Gallen